Název Horky má více obcí:
 Horky (okres Kutná Hora) – obec v okrese Kutná Hora
 Horky (okres Svitavy) – obec v okrese Svitavy
 Horky nad Jizerou – obec v okrese Mladá Boleslav
 Kostelecké Horky – obec v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Častolovické Horky – část obce Čestice v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Horky (Dubá) – část města Dubá v okrese Česká Lípa
 Horky (Frýdštejn) – část obce Frýdštejn v okrese Jablonec nad Nisou
 Horky (Tábor) – část města Tábor v okrese Tábor
 Horky (Želetava) – část obce Želetava v okrese Třebíč
 Horky (Praha) – sídelní celek na území Nuslí v Praze
 Malé Horky – část obce Rokytovec v okrese Mladá Boleslav
 Železné Horky – část obce Havlíčkova Borová v okrese Havlíčkův Brod

a dalších míst:
 Horky (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v okrese Hodonín.

Související články 
 Horký

Externí odkazy